Открытый чемпионат Уэльса по снукеру 2009 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Ньюпорте, Уэльс, с 16 по 22 февраля 2009 года. Победителем турнира стал Алистер Картер, обыгравший в финале Джо Свэйла со счётом 9:5. Предыдущий чемпион, Марк Селби, проиграл в четвертьфинале Энтони Хэмилтону.

Призовой фонд 

Победитель: £ 35 000
Финалист: £ 17 500
Полуфиналисты: £ 8 750
Четвертьфиналисты: £ 6 500
1/8 финала: £ 4 275
1/16 финала: £ 2 750
Last 48: £ 1 725
Last 64: £ 1 325

Высший брейк в квалификации: £ 500
Высший брейк в основной стадии турнира: £ 2 000

Максимальный брейк в квалификации: £ 1 000
Максимальный брейк в основной стадии турнира: £ 20 000

Общий призовой фонд: £ 225 500

Результаты

Финал

Квалификация 

Матчи квалификации проходили с 3 по 6 февраля 2009 года в Престатине, Уэльс.

Сенчури-брейки

Квалификация 

 136 Барри Пинчес
 132 Дэниел Уэллс
 132 Стюарт Петтман
 131, 112, 110 Джейми Бёрнетт
 128, 105 Мартин Гоулд
 123 Эндрю Норман

 122, 108 Лян Вэньбо
 120 Энди Ли
 119 Алан Макманус
 111 Джерард Грин
 109 Пол Дэвисон
 102 Патрик Уоллес

Основной турнир 

 142, 117, 115, 101 Марко Фу
 141, 119, 116, 109 Алистер Картер
 136, 116, 100 Энтони Хэмилтон
 135 Мартин Гоулд
 132 Стив Дэвис
 131, 115 Дэвид Гилберт
 129, 101 Джон Хиггинс
 126 Марк Селби
 124, 107 Нил Робертсон
 124, 104 Доминик Дэйл

 118 Ронни О'Салливан
 116, 105 Шон Мёрфи
 110 Пол Дэвис
 109, 104 Райан Дэй
 109 Майкл Джадж
 107 Джо Перри
 105 Грэм Дотт
 105 Джо Свэйл
 102 Барри Пинчес
 101 Стивен Магуайр

Примечания 

Открытый чемпионат Уэльса по снукеру
2009 год в снукере
2000-е годы в Уэльсе
Спортивные соревнования в Ньюпорте
Спорт в Великобритании в 2009 году
Февраль 2009 года